Emberség Mészáros Márton 2012-es rövidfilmje
Emberség szociológiai fogalom, tulajdonság
Emberség 1947-től Budapesten megjelent irodalmi és kritikai folyóirat